Linding ist der Ortsname von

 Linding (Lengdorf), Ortsteil der Gemeinde Lengdorf, Landkreis Erding, Bayern
 Linding (Pfarrkirchen), Ortsteil der Stadt Pfarrkirchen, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Linding (Rotthalmünster), Ortsteil des Marktes Rotthalmünster, Landkreis Passau, Bayern
 Linding (Triftern), Ortsteil des Marktes Triftern, Landkreis Rottal-Inn, Bayern

Siehe auch:
 Lindinger